PKC steht als Abkürzung für:

 Proteinkinase C, Enzym
 Flughafen Petropawlowsk-Kamtschatski in Russland, nach dem IATA-Flughafencode
 Public Key Cryptography, Verschlüsselungstechnik, siehe Öffentlicher Schlüssel
 Product Key Card (vorher OEM oder MLK, Media Less Key) steht für eine Lizenz, die an ein Gerät gebunden ist.

Abkürzung